Джейла Уран кызы Сеидова (; ) — азербайджанский музыкант и скрипач. Заслуженная артистка Азербайджана (2021). Выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Биография 
Джейла родилась в семье музыкантов: папа Уран Сеидов — народный артист Азербайджана, концертмейстер Государственного камерного оркестра. Мама Самира Ашумова — заслуженная артистка Азербайджана, профессор. Брат Анар Сеидов — президентский стипендиат и выпускник Московской консерватории П.И Чайковского. Педагог Фатима Идиатуллина.

Джейла Сеидова — ученица Эдуарда Давидовича Грача.

Джейла занимается музыкой с 6 лет, гастролирует, участвует в знаковых культурных событиях, таких как Дни Азербайджана в США, Дни культуры Азербайджана в Германии, Франция, Италия, Швеции, Швейцарии, Бельгии и т. д. В 2004 году стала победительницей 1-го фестиваля молодых исполнителей, посвященного Ковкаб Сафаралиевой.

С отличием окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в 2017 году.

С 2016 года работает в государственной Академической Азербайджанской Филармонии на должности «Первая скрипка в Государственном Квартете».

Достижения 
Джейла Сеидова одержала ряд творческих побед на Международных конкурсах:

 2005 год — первое место на Международном фестивале в Тбилиси, посвящённом «Международному дню защиты детей».
 2008 год — первое место на I Международном музыкальном конкурсе, проходившем в Фазано, Италия, «Браво».
 2010 год — Лауреат VII Международного Музыкального Фестиваля имени Спивакова.
 2012 год — первое место на IV Международном музыкальном конкурсе, проходившем в Намюре, Бельгия.
 2014 год — первое место на VII Международном музыкальном конкурсе на Родосе, Греция. Соревнования в Афинах, Греция.
 В 2007 году была удостоена специальной ежемесячной стипендии Президента Азербайджанской Республики;
 её имя было внесено в «Золотую» книгу молодых талантов Азербайджана.
 В 2016 году стала обладательницей Гран При на международном конкурсе имени С. С. Прокофьева.
 Является лауреатом 7-го Международного фестиваля «Москва встречает друзей»;
 также — международных фестивалей имени Спивакова, Ростроповича и Юрия Башмета.
 2018 год — выступила на концерте азербайджано-китайской дружбы в Пекине, организованном Фондом Гейдара Алиева и Китайской Народной республики.
 2019 год — стала победителем X Международного музыкального фестиваля «Шёлковый путь» в Шеки.
 2021 — Джейле Сеидовой присвоено звание Заслуженного артиста.
 2022 — получила персональную премию от Президента Азербайджана.

Награды 
Имя Джейлы внесено в «Золотую книгу» молодых талантов 2015—2017.
 2021 год — Заслуженный артист Азербайджана;
 2022 год:
 получила персональную премию от Президента Азербайджана.
 удостоена первой премии на Международном конкурсе Nouvelles Etoiles.
 удостоена первой премии на Международном конкурсе Golden Time Talent.

См. также 
 Официальный сайт

Примечания 

Родившиеся 20 августа Родившиеся в 1995 году Родившиеся в Баку Заслуженные артисты Азербайджана Скрипачи по алфавиту Скрипачи XXI века Скрипачи Азербайджана Выпускники Бакинской консерватории Выпускники Московской консерватории